Dakon steht für:

 Dakon (Java), eine Mancala-Variante

Personen:

 Stephan Dakon (1904–1997), österreichischer Bildhauer und Keramiker